Oravița:
 Oravița (în. 1924: Oravița Montană, , )
 Oravița Română, o localitate din Banat
 Teatrul „Mihai Eminescu” Oravița
 AS Oravița, o echipă de fotbal din Caraș-Severin
 Calea ferată Oravița–Anina
 Calea ferată Oravița–Baziaș, prima cale ferată construită pe cuprinsul României

 Râu
 Râul Oravița, un curs de apă, afluent al râului Lișava
 Râul Oravița, Dunăre, un curs de apă, afluent al Dunării

Vezi și 
 Oravițan

Toponime românești
Toponime slave